Па́мятник Низами́ Гянджеви́ () — памятник выдающемуся поэту Низами Гянджеви, расположенный в Баку, в парке имени Низами, на пересечении улиц Истиглалийат, Ахмеда Джавада, Азербайджан и Ислама Сафарли. Открытие памятника состоялось в апреле 1949 года. Скульптор памятника — народный художник Азербайджана Фуад Абдурахманов, архитекторы — Садых Дадашев и Микаэль Усейнов.

Памятник представляет собой бронзовую 6-метровую статую, установленную на 9-метровом восьмигранном пьедестале. Пьедестал из красного лабрадора, в его обработке применены элементы архитектуры эпохи Низами. На нижней части пьедестала имеется орнаментальная резьба и облицованные бронзовые плиты. На семи плитах — сцены из произведений Низами, на одной — мемориальная надпись.

Барельефы на памятнике 
На памятнике высечено семь барельефов, изображающих героев пяти поэм («Хамсе») Низами Гянджеви. Среди них — Нушериван, слушающий беседу сов («Сокровищница тайн»), Фархад, прокладывающий дорогу через гору Биситун («Хосров и Ширин»), Лейли и Меджнун, учащиеся в школе («Лейли и Меджнун»), убивающий дракона Бахрам Гур («Семь красавиц»), Искандер на приёме у царицы Нушабе («Искандер-наме») и др. Барельефы исполнены скульптором А. Хрюновым по эскизам художника Газанфара Халыкова и расположены на семи гранях, по бокам от бронзовой доски с именем поэта.

Галерея

Примечания

См. также 
 Азербайджан
 Азербайджанская архитектура
 Баку

Ссылки 
 Архитектура 
 Города Азербайджана
  Информация о памятниках
  Баку и Апшерон 

Низами Гянджеви
Баку
Скульптуры Фуада Абдурахманова
Здания и сооружения, построенные в 1949 году в СССР
Скульптуры 1949 года
Появились в 1949 году в Азербайджане